Lattenbach heißen geographische Gegenstände:

Ort:
 Lattenbach (Hundwil), Siedlungsplatz in der Gemeinde Hundwil, ehemaliger Bezirk Hinterland, Kanton Appenzell Ausserrhoden 

Gewässer:
 Lattenbach (Jona), linker Zufluss der Jona bei Jona, Gemeinde Rapperswil-Jona, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Lattenbach (Ramsauer Ache), linker Zufluss der Ramsauer Ache in Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Lattenbach (Sanna), linker Zufluss der Sanna (zum Inn) in Pians, Bezirk Landeck, Tirol
 Lattenbach (Thur), rechter Zufluss der Thur (zum Hochrhein) nahe Ossingen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Lättenbach